Le nom de Varlin a été utilisé à plusieurs reprises en hommage à Eugène Varlin, en particulier par :

 le groupe de musique Varlin ;
 le peintre suisse Willy Guggenheim.